Ludovico Tubaro (1927) – ex calciatore italiano
 Renzo Tubaro (1925-2002) – pittore, disegnatore e affreschista italiano